Maria Carolina di Borbone-Due Sicilie (1820-1861) – infanta di Spagna
 Maria Carolina di Borbone-Due Sicilie (1856-1941) – nobildonna italiana
 Maria Carolina Augusta di Borbone-Napoli – nobildonna italiana , principessa delle Due Sicilie